Персоналії
 Псамметіх I — перший фараон XXVI (Саїської) династії
 Псамметіх II — третій фараон XXVI (Саїської) династії
 Псамметіх III — шостий і останній фараон XXVI (Саїської) династії
 Псамметіх Коринфський — тиран давньогрецького міста Коринф